Малые исследовательские модули (): «Рассвет» (ранее: стыковочно-грузовой модуль, МИМ-1) и «Поиск»(ранее: МИМ-2) — два модуля Международной космической станции, созданных РКК «Энергия» по заказу Федерального космического агентства России на основе уже готового корпуса для ранее планировавшегося Научно-энергетического модуля (НЭМ).

МИМ-2 («Поиск»), собранный раньше первого модуля, был успешно выведен на орбиту 10 ноября 2009 года и пристыкован к МКС 12 ноября. МИМ-2 установлен на зенитном порту модуля «Звезда»

МИМ-1 («Рассвет») выведен на орбиту 14 мая 2010 года в качестве основного груза миссии шаттла STS-132, пристыкован к МКС 18 мая 2010 года. МИМ-1 установлен на надирном порту ФГБ «Заря».

Примечания

Ссылки 
 NASA оплатило полёты своих астронавтов до 2011 года Новости космонавтики № 2007/6 — внешний вид СГМ и схема МКС после стыковки СГМ

Модули МКС
Научные эксперименты на МКС
Модули орбитальных станций по алфавиту